Port lotniczy Rimini
 Remote Method Invocation